Thürnau ist der Name von

 Thürnau (Gemeinde Kirchberg-Thening), Ortschaft der Gemeinde Kirchberg-Thening, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Thürnau ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Thürnau (* 1963), deutscher Moderator

Siehe auch:
 Türnau
 Tyrnau
 Thyrnau
 Thurnau